Кондулуков — русская фамилия.

Известные носители:
 Кондулуков, Алексей Сергеевич (род. 1972) — российский журналист.
 Кондулуков, Николай Никитич (род. 1947) — советский и российский врач-хирург, заслуженный врач Российской Федерации, почётный гражданин города Чапаевска.
 Кондулуков, Сергей Никитович (род. 1949) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член РАХ.
 Кондулукова, Вера Ивановна (род. 1951) — советская и российская художница, заслуженный художник Российской Федерации.